

Geografia 
 Talon – comune della Francia
 Talon – centro abitato dell'Oblast' di Magadan, in Russia
 Talon – centro abitato del Territorio dell'Altaj, in Russia

Personaggi immaginari 
 Talon – personaggio della serie animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 Talon – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Artiglio (Talon) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Darth Talon – personaggio di Guerre stellari
 Talon – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Persone 
 Antoine Omer Talon (1760-1811) – magistrato e controrivoluzionario francese
 Dale Tallon (1950) – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Denis Talon (1626-1698) – magistrato francese
 Durwin Talon (?) – fumettista e illustratore canadese
 Jean Talon (1625-1694) – funzionario francese
 Marie Talon (?-?) – personaggio televisivo francese
 Omer Talon  (1595-1652) – magistrato francese
 Zoé Talon (1785-1852) – contessa di Cayla, amante di Luigi XVIII

Altro 
 Talon – negozio nella serie Smallville